Baile est un patronyme porté notamment par :

Christian Baile, joueur français de rugby à XIII ;
Jean Baile, (?-1494), prélat français du , archevêque d'Embrun ;
Jean-Philippe Baile (né en 1987), joueur de rugby à XIII français ;
Martial Baile (1833-1906),  homme politique français.

Homonymie de patronyme